Список полных кавалеров ордена Славы, связанных судьбою с современной Томской областью и прежними Томской губернией, Томским уездом и Томским округом Сибкрая.
.

Все они — участники Великой Отечественной войны (1941—1945) и/или затем войны с милитаристской Японией (1945).

Были приравнены в статусе к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза

 Анцупов, Артемий Тимофеевич (1912—1991) — пехотинец, гвардии старший сержант.
 Васильев, Александр Карпович (1904—1956) — сапёр, старший сержант.
 Вербанов, Иван Григорьевич (1920—1974) — пехотинец, фронтовой разведчик; рядовой.
 Гребнев, Павел Степанович (1919—1944) — разведчик и пехотинец, гвардии ефрейтор.
 Денисенко, Степан Петрович (1916—2000) — снайпер-пехотинец, пулемётчик; старшина.
 Жарков, Геннадий Петрович (1926—2002) — пехотинец, фронтовой разведчик ВДВ, гвардии старшина.
 Журавлёв, Александр Семёнович (1922—2001) — фронтовая разведка, гвардии старший сержант (1945). После войны служил в ленинградской милиции, ушёл на пенсию в звании полковника.
 Иноземцев, Михаил Иванович (1920—2010) — миномётчик, гвардии рядовой.
 Кириллов, Иван Николаевич (1923—1962) — пехотинец, рядовой.
 Киселёв, Николай Иванович (1924—1980) — пехотинец, гвардии старший сержант.
 Косов, Анатолий Васильевич (1916—2002) — фронтовой разведчик и артиллерист, гвардии старший сержант.
 Кузнецов, Семён Андриянович (1923—1944) — фронтовой разведчик и пехотинец, сержант.
 Кутепов, Александр Иванович (1922—2011) — миномётчик, сержант.
 Маслин, Фёдор Егорович (1923—2012) — сапёр и фронтовой разведчик; гвардии старший сержант.
 Неделько, Фёдор Никитович (1924—2012) — пехотинец и миномётчик, старший сержант (после войны продолжал служить в Советской армии, получил звание лейтенанта).
 Недыбин, Иван Михайлович (1919—1945) — фронтовой разведчик, гвардии рядовой.
 Овчинников, Иван Александрович (1921—1945) — пехотинец, миномётчик; гвардии младший сержант.
 Плесовских, Константин Антипович (1920—2004) — пехотинец, артиллерист; гвардии сержант.
 Плют, Михаил Андреевич (1924—1996) — артиллерист, сержант.
 Рыбалкин, Михаил Дмитриевич (1910—1985) — сапёр, сержант.
 Севастьянов, Иван Иванович (1913—1951) — артиллерист, старшина.
 Серебряков, Пётр Акимович (1920—1985) — миномётчик, гвардии старший сержант.
 Степичев, Яков Арсентьевич (1918—1992) — артиллерист, гвардии старший сержант.
 Фадеев, Василий Григорьевич (1921—1945) — пулемётчик, сержант.
 Холодов, Василий Егорович (1922—2001) — фронтовой разведчик, гвардии рядовой.
 Черепанов, Артём Иванович (1920—1992) — пехотинец, миномётчик, пулемётчик; гвардии младший лейтенант
 Чернышёв, Иван Иванович (1912—1977) — пехотинец, сержант.

Персоналии:Томская область
Томская область
Списки:Томская область